Васильевское сельское поселение — название ряда муниципальных образований в России.

Список

Волгоградская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Октябрьского района

Вологодская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Вашкинского района

Воронежская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Аннинского района
 Васильевское сельское поселение — в составе Бутурлиновского района
 Васильевское сельское поселение — в составе Грибановского района
 Васильевское сельское поселение — в составе Таловского района

Ивановская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Шуйского района

Кировская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Немского района

Костромская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Солигаличского района

Крым 
 Васильевское сельское поселение — в составе Белогорского района

Курганская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Половинского района

Липецкая область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Воловского района
 Васильевское сельское поселение — в составе Измалковского района
 Васильевское сельское поселение — в составе Липецкого района

Марий Эл 
 Васильевское сельское поселение — в составе Юринского района

Московская область 
 сельское поселение Васильевское — в составе Сергиево-Посадского района
 сельское поселение Васильевское — в составе Серпуховского района

Омская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Марьяновского района

Орловская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Верховского района

Пермский край 
 Васильевское сельское поселение — в составе Ильинского района

Смоленская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Тёмкинского района
 Васильевское сельское поселение — в составе Сафоновского района

Тверская область 
 Васильевское сельское поселение — в составе Старицкого района

Удмуртия 
 Васильевское сельское поселение — в составе Красногорского района

См. также 
 
 
 
 Васильевский район